Calceispora är ett släkte av svampar. Calceispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calceispora